В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Вероніку Бартон 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Гельга Мастгофф (1-ше коло)
  Ілана Клосс (чвертьфінал)
  Джінн Еверт (чвертьфінал)

 Патті Гоган (1-ше коло)
 Шерон Волш (1-ше коло)
 Лінда Туеро (півфінал)
 Пет Преторіус (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Clay Court Championships